Касије Лонгин се може односити на:
 Касије Лонгин грчки реторичар и филозоф (213—273)

Или на:
 Гај Касије Лонгин (правник), римски правник
 Гај Касије Лонгин (сенатор), римски сенатор и државник (85—42 пне.)